An alarc'h (« Le cygne » en breton), est une chanson traditionnelle bretonne, issue du Barzaz Breiz, considérée comme un chant patriotique. Elle est reprise par des chanteurs bretons contemporains (Alan Stivell, Gilles Servat, Tri Yann...). Francis Gourvil a prétendu dans sa thèse sur le Barzaz Breiz que ce chant nationaliste a en fait été composé par le vicomte de La Villemarqué ; une thèse elle-même en grande majorité invalidée par les travaux de Donatien Laurent, à la suite des découvertes d'une partie des cahiers de collectage de La Villemarqué.

Présentation
Selon Théodore Hersart de la Villemarqué, An alarc'h raconterait le retour d'exil triomphal du duc Jean IV (an aotroù Yann), pour reconquérir son duché, après en avoir été chassé six ans auparavant par ses sujets. Cependant, l'indépendance du duché étant encore plus menacée sans lui qu'avec lui, les seigneurs bretons avaient envoyé une délégation en Angleterre où il avait trouvé refuge pour lui demander qu'il revienne. Il débarque alors à Dinard le  pour reconquérir le trône de Bretagne. Le « traître » à la fin de la chanson serait le chevalier breton Bertrand Du Guesclin connétable de France qui, pourtant, n'engagea pas le combat contre le retour du Duc. An Alarc'h c'est le cygne qui, dans la chanson, assiste à la scène depuis le sommet de la tour du château d'Arvor.

Paroles 

Dans des versions récentes un couplet a été ajouté : « Enor, enor d'ar gwenn-ha-du ! Ha d'ar C'hallaoued mallozh ruz ! » (Honneur, honneur au « blanc-et-noir » [drapeau breton] ! Et malheur rouge aux Français !). Il a parfois été adapté en « Ha d'an dretourien mallozh ruz ! » (Et malheur rouge aux traîtres !)

Discographie 
 À l'Olympia - Live, Alan Stivell (1972, Fontana, 6399 005)
 Je ne hurlerai pas avec les loups, Gilles Servat (1983, Kalondour, 814 362-1)
 Tri Yann An Naoned, Tri Yann (1972, Kelenn, 6332 626)
 Huchal, EV (1996, Déclic Communication, 8416 742)...And Muscadet For All !, Son ar Dan (2019, autoproduit)

 Interprétations 
L’épouse de Polig Monjarret, Zaïg Monjarret, a adapté la chanson en scots ou gallo écossais (Galloway), écossais qui l'ont ainsi chanté par la suite.

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Bibliographie 
Jean-Pierre Leguay et Hervé Martin, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale (1213-1532), Ouest-France, Rennes, 1982
Goulven Péron, « Sur deux chansons voyageuses : la Chanson du cidre, le Chant du Cygne », Cahier du Poher, 
Arthur le Moyne de la Borderie, Histoire de la Bretagne, Paris, 1906
« Bretagne : dans plin (pas) et "An Alarc'h" », L'Escargot Folk , 
 Laurent Bourdelas, Alan Stivell'', Le Mot et le Reste, 2017.

Liens externes 
 
 
 
  bretagnenet.com, présentation, paroles, partition

Chanson bretonne
Chanson militante
Cygne dans la culture
Duché de Bretagne
Chanson interprétée par Alan Stivell
Chanson interprétée par Gilles Servat